Csehország
 Prosíčka, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Dolní Prosíčka
 Horní Prosíčka
 Prosíčka, Koberovy településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Prosíčka, Seč településrésze a Chrudimi járásban